San Sebastian oder San Sebastián steht für

 San Sebastian (Film), ein Italowestern von Henri Verneuil
 Sebastian (Heiliger), römischer Soldat und Märtyrer

San Sebastián ist der Name folgender Orte:
 Argentinien
 San Sebastián (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires
 San Sebastián (Río Grande), Grenzort im Departamento Río Grande in der Provinz Tierra del Fuego
 Bolivien
 Kanton San Sebastián, Kanton in der Provinz Oropeza, Departamento Chuquisaca
 Chile
 San Sebastián (Chile)
 Costa Rica
 San Sebastián (Costa Rica), Distrikt in der Provinz San José
 Ecuador
 San Sebastián (Bolívar), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Chimbo in der Provinz Bolívar
 San Sebastián (Loja), Parroquia urbana im Kanton Loja in der Provinz Loja
 San Sebastián (Manabí), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Pichincha der Provinz Manabí
 San Sebastián (Quito), städtische Gemeinde der Hauptstadt Quito
 El Salvador
 San Sebastián Salitrillo
 San Sebastián (El Salvador), Municipio im Departamento San Vicente
 Kolumbien
 San Sebastian, Cauca, Stadt im Departamento de Cauca
 San Sebastián de Buenavista, Stadt im Departamento del Magdalena
 Mexiko
 San Sebastián del Oeste, Stadt im Bundesstaat Jalisco
 ehemaliger Name der Stadt Concordia (Sinaloa) im Sinaloa
 Nicaragua
 San Sebastián de Yalí
 Philippinen
 San Sebastian (Philippinen), Stadt in der Provinz Samar
 San Sebastian, Stadtteil von Tarlac City
 Puerto Rico
 San Sebastián (Puerto Rico)
 Spanien
 San Sebastián de Garabandal, Ort in Kantabrien
 San Sebastián de La Gomera, Hauptstadt der Kanarischen Insel La Gomera
 San Sebastián de los Ballesteros, Ort in der Provinz Córdoba
 San Sebastián de los Reyes, Vorstadt Madrids
 Donostia-San Sebastián, Provinzhauptstadt im Baskenland
 Donostia-San Sebastián (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Venezuela
 San Sebastián (Venezuela), Gemeinde im Bundesstaat Aragua
 San Sebastián de los Reyes (Venezuela)

San Sebastián ist der Name
 verschiedener Kirchen und Kapellen, siehe Sebastianskirche
 verschiedener Klöster, siehe Sebastianskloster
 verschiedener Festungen, siehe Fort San Sebastian

Siehe auch:
 San Sebastiano